KMP steht für:
 Flughafen Keetmanshoop (IATA-Code) in Namibia
 Kandinsky Music Painter, eine Musiksoftware
 Knochenmarkspunktion, zur Beurteilung der Blutbildung und der Diagnose oder Ausbreitungsdiagnostik von Erkrankungen des Knochenmarks und des blutbildenden Systems
 Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus, ein Algorithmus für die Suche nach Zeichenketten
 Konfigurationsmanagement-Prozess
 Krein-Milman-Eigenschaft, nach der englischen Bezeichnung Krein-Milman property, ein mathematischer Begriff

kmy steht für:
 Gɨmme (ISO-639-3-Code), Varietät von Koma (Sprache), Sprache im Kamerun

Abkürzung